transformacja – inaczej: przemiana, przeobrażenie, przekształcenie
 Transformacja w matematyce i fizyce
 Funkcja (przekształcenie, transformacja)
 Transformacja Fouriera
 Transformacja Laplace'a
 transformacja współrzędnych
 Transformacja Galileusza 
 Transformacja Lorentza
 Transformacja (transformata) Hilberta
 Transformacja w geometrii wykreślnej
 Transformacja w biologii
 Transformacja DNA
 Transformacja (typ gastrulacji) – jeden z typów gastrulacji.
 Transformacja genetyczna
 Transformacja w naukach społecznych 
 Transformacja (restrukturyzacja) w firmie
 Transformacja ustrojowa
 Transformacja gospodarcza
 Transformacja wolnorynkowa
 Transformacja w Polsce po 1989 – przemiany w Polsce po 1989 roku
 Transformacja (film) – film dokumentalny Grzegorza Brauna

Zobacz też 
 Metamorfoza